Функциональное уравнение — уравнение, выражающее связь между значением функции в одной точке с её значениями в других точках. Многие свойства функций можно определить, исследуя функциональные уравнения, которым эти функции удовлетворяют. Термин «функциональное уравнение» обычно используется для уравнений, несводимых простыми способами к алгебраическим уравнениям. Эта несводимость чаще всего обусловлена тем, что аргументами неизвестной функции в уравнении являются не сами независимые переменные, а некоторые данные функции от них.

Примеры 
Функциональному уравнению:
 ,
где  — гамма-функция Эйлера, удовлетворяет дзета-функция Римана .

Гамма-функция является единственным решением этой системы трёх уравнений:
 
 
  (формула дополнения Эйлера)

Функциональное уравнение:
 ,

где  являются целыми числами, удовлетворяющими равенству , то есть:
 ,
определяет  как модулярную форму порядка .

Функциональные уравнения Коши:
  — удовлетворяют все линейные однородные функции ,
  — удовлетворяют все показательные функции ,
  — удовлетворяют все логарифмические функции ,
  — удовлетворяют все степенные функции .
Функциональные уравнения Коши приводятся друг к другу. Так, уравнение  приводится к уравнению  после замены  (для этого, естественно, нужно, чтобы  не была тождественным нулём).
В классе непрерывных функций и в классе монотонных функций приведённые решения — единственные, если не считать вырожденное решение . Однако в более широких классах функций возможны весьма экзотические решения, см. статью «Базис Гамеля».

Другие:
  — квадратичное уравнение или тождество параллелограмма, удовлетворяет ,
  — уравнение Йенсена, удовлетворяют все линейные функции ,
  — уравнение Лобачевского (версия уравнения Йенсена), удовлетворяет ,
  — уравнение Даламбера,
  — ,
  — , решением является функция Кёнигса, связанная с функцией .

Рекуррентные соотношения 
Частным видом функциональных уравнений является рекуррентное соотношение, содержащее неизвестную функцию от целых чисел и оператор сдвига.

Линейные рекуррентные соотношения:
 
(где  — константы, не зависящие от ) имеют теорию, аналогом которой является теория линейных дифференциальных уравнений. Например, для линейного рекуррентного соотношения:
 ,
достаточно найти два линейно независимых решения, все остальные решения будут их линейными комбинациями.

Чтобы найти эти решения, надо подставить в рекуррентное соотношение пробную функцию  с неопределённым параметром  и попробовать найти те , при которых будет удовлетворяться данное рекуррентное соотношение. Для приведённого примера получим квадратное уравнение  с двумя различными корнями  и  поэтому общим решением для данного рекуррентного соотношения будет формула  (константы  и  подбираются так, чтобы при  и  формула давала нужные значения для величин  и ). В случае кратных корней многочлена дополнительными пробными решениями служат функции   и так далее.

Одним из широко известных рекуррентных соотношений является , определяющее последовательность Фибоначчи.

Решение функциональных уравнений 
Существуют некоторые общие методы решения функциональных уравнений.

В частности, полезным может оказаться применение понятия об инволюции, то есть, использование свойств функций, для которых ; простейшие инволюции:
 , , , .

Пример. Для решения уравнения:
 
для всех  и , положим : . Тогда  и . Далее, положив :

 
 
 

Квадрат вещественного числа неотрицателен, и сумма неотрицательных чисел равна нулю тогда и только тогда когда оба числа равны 0. Значит  для всех  и  является единственным решением этого уравнения.

Литература 
 Головинский И. А. Ранняя история аналитических итераций и функциональных уравнений. // Историко-математические исследования. М.: Наука, вып. XXV, 1980, с. 25-51.
 Kuczma M. On the functional equation φn(x) = g(x). Ann. Polon. Math. 11 (1961) 161—175.
 Kuczma M. An introduction to the theory of functional equations and inequalities. Warszawa — Kraków — Katowice: Polish Scientific Publishers & Silesian University, 1985.
 Лихтарников Л. М. Элементарное введение в функциональные уравнения. СПб.: Лань, 1997.

Ссылки 
 Functional Equations: Exact Solutions at EqWorld: The World of Mathematical Equations.
 Functional Equations: Index at EqWorld: The World of Mathematical Equations.
 IMO Compendium text on functional equations in problem solving.